

Населені пункти та їхні частини
 Розтокі — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Розтокі — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Розтокі — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Розтокі — село в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Розтокі — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Розтокі — частина села Кокушка в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Розтокі — частина села Олексув у гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства

Примітки